kuku – gra karciana
 kuku – potrawa kuchni perskiej
 Kuku – miejscowość w Estonii